Kitsune est un esprit du folklore nippon.
 Kitsuné est un label de disque et de mode.
 Kitsune est un personnage du manga Love Hina.